Alster steht für:

 Biermischgetränk, auch Alsterwasser, siehe Radler
 Alster (Karlstad), Ortschaft in der Provinz Värmlands län, Gemeinde Karlstad, Schweden
 Alster (Burg-Reuland), Ortschaft in der Eifel, Gemeinde Burg-Reuland, Belgien
 Einwohner der Bauerschaft Alst der Stadt Horstmar bei Münster

Gewässer:
 Alster, rechter Nebenfluss der Elbe in Süd-Holstein und Hamburg
 Alstersee, aufgestauter See in Hamburg, bestehend aus Außen- und Binnenalster, siehe Alster #Alstersee
 Alster (Diemel), linker Zufluss der Diemel, Nordrhein-Westfalen und Hessen
 Alster (Itz), rechter Zufluss der Itz bei Untermerzbach, Landkreis Haßberge, Bayern

Personen:
 Antoni Alster (1903–1968), polnischer Politiker, Mitglied des Sejm (PZPR), Vize-Minister
 Christoph Alster (* 1980), österreichischer Skirennläufer
 Gerda Elata-Alster (* 1930), israelische Literaturwissenschaftlerin
 Günter Alster (* 1955), österreichischer Skirennläufer
 Ladislav Alster (1927–1991), tschechoslowakischer Schachspieler und Schachjournalist
 Raoul Alster (1899–1962), deutschsprachiger Schauspieler

Schiffe:
 Alster (Schiff, 1928) Schnellfrachter des Norddeutschen Lloyd (NDL)

Siehe auch:
 Herrenhaus Alster in Karlstad

 Alsterån, Fluss in Schweden

 Alster Rapid, verschrottetes britisches RoRo-Schiff
 Alsternixe, verschollene deutsche Viermastbark